Jaime Honorato Raniero Grimaldi (en francés: Jacques Honoré Rainier Grimaldi; La Colle, Mónaco, 10 de diciembre de 2014) es el hijo y sucesor del príncipe soberano Alberto II de Mónaco y su consorte, la princesa Charlene, y por lo tanto heredero del Principado de Mónaco. También ostenta el título de marqués de Baux; título que desde 1642 todos los príncipes herederos de la corona de Mónaco ostentan.

Biografía

Nacimiento 
Casados en 2011, su padre, el príncipe Alberto II (en el trono desde 2005) y la sudafricana Charlene Wittstock, anunciaron en mayo de 2014 el embarazo de la consorte, que más adelante se confirmó que era de mellizos.

Santiago nació el 10 de diciembre de 2014 en el hospital Centro Hospitalario Princesa Grace, dos minutos después que su hermana la princesa Gabriela.

Al nacer, el principado les dio la bienvenida con una salva de cuarenta y dos cañonazos disparados desde el castillo Fuerte Antoine y las campanas de sus iglesias repicaron al unísono para después dar el testigo a las sirenas de los barcos atracados en el puerto monegasco.

Santiago y Gabriela fueron presentados a la sociedad el 7 de enero de 2015, día festivo en todo Mónaco.

Ley sálica 
La hermana mayor del soberano, la princesa Carolina de Mónaco, era entonces la heredera presunta debido a que otros hijos de Alberto II de Mónaco, habidos fuera del matrimonio, estaban excluidos de la sucesión. 

A pesar de que su hermana Gabriela es la primogénita, la ley sálica le impide ser la heredera por lo que Santiago fue nombrado marqués de Baux y declarado heredero.

Santiago ostenta el título de marqués de Baux, como marca la tradición establecida en 1641, mientras que su hermana Gabriela es segunda en la línea sucesoria y ostenta el título de condesa de Carladès.

Bautizo 
Santiago y Gabriela fueron bautizados el 10 de mayo de 2015 en la Catedral de Mónaco. El 7 de mayo de 2015 se había anunciado que su padrino sería Christopher Le Vine Jr., sobrino de Grace Kelly y por lo tanto, primo hermano de Alberto II, y su madrina Diana Isabel de Polignac-Nigra, viuda del conde Carlo Augusto Nigra.

Él y su hermana llevaron vestidos de bautizo de Christian Dior con sus monogramas bordados.

Príncipe heredero de Mónaco 
Como príncipe heredero asiste desde su nacimiento a algunos actos públicos como a las celebraciones del día nacional de Mónaco, el 19 de noviembre.

Asiste a la escuela François-d'Assise-Nicolas-Barré, al igual que su hermana.

Títulos y tratamientos 
 De nacimiento: Su Alteza Serenísima el príncipe heredero de Mónaco, marqués de Baux.

Distinciones honoríficas 
  Caballero Gran Cruz de la Orden de Grimaldi (Principado de Mónaco, 10/05/2015).

Ancestros

Véase también 
 Santiago I de Mónaco

Referencias 

Familia Real Monegasca
Príncipes herederos
Niños de la realeza